Alexander Samoilenko ist der Name folgender Personen:

* Alexander Grigorjewitsch Samoilenko (1957–2006), russischer Manager
 Alexander Walerjanowitsch Samoilenko (* 1964), russischer Schauspieler